La bataille de Koupiansk est la troisième bataille de la contre-offensive ukrainienne de Kharkiv qui a commencé le 8 septembre 2022.

Contexte 

Koupiansk a été occupée par les forces russes du 27 février 2022 au 10 septembre 2022. Bien que l'armée ukrainienne ait détruit un pont ferroviaire pour ralentir l'avancée russe trois jours plus tôt, le maire de Koupiansk, Hennadiy Matsehora, membre du parti Plateforme d'opposition – Pour la vie, rendit la ville à l'armée russe en échange d'une cessation des hostilités, car les russes menaçaient de prendre la ville par la force. En conséquence, le gouvernement ukrainien a inculpé Matsehora pour trahison le lendemain. Le 28 février 2022, Matsehora a été arrêté par les autorités ukrainiennes. Plus tard, Koupiansk est devenu le siège de facto de l'administration militaro-civile soutenue par la Russie à Kharkiv.

Bataille 

Le 8 septembre 2022, un représentant de l'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé que les forces ukrainiennes avaient repris plus de 20 villages dans l'oblast de Kharkiv et "dans certaines zones, pénétré les positions de défense russes jusqu'à 50 km". Le même jour, les autorités d'occupation russes ont affirmé que "l'armée russe avait commencé à défendre la ville" et que "des renforts supplémentaires étaient entrés dans la région depuis la Russie", indiquant que les forces ukrainiennes se rapprochaient de la ville par l'ouest, après avoir repris la ville de Chevtchenkove plus tôt dans la journée. Le 9 septembre 2022, les forces ukrainiennes sont rentrées dans la périphérie de Koupiansk, déclenchant la bataille de Koupiansk. Au matin du 10 septembre 2022, les forces ukrainiennes avaient repris le bâtiment du conseil municipal. Plus tard ce jour-là, un fonctionnaire ukrainien a confirmé que les forces armées ukrainiennes avaient libéré la ville. La partie russe a nié les affirmations de l'Ukraine et a annoncé au public qu'elle avait évacué ses forces vers la rive orientale de la rivière Oskil. Le 10 septembre 2022, les troupes ukrainiennes sont entrées dans la partie est de la ville. D'un point de vue opérationnel, la bataille pour la ville est d'une importance décisive dans les deux jours suivants, car le ravitaillement des troupes russes passe sous Izhy via la Gare de Koupiansk-Vouslovyï. Le 12 septembre, le drapeau ukrainien a été hissé sur la ville. Le même jour, les troupes russes ont quitté la ville.

Notes et références 

Koupiansk
2022 en Ukraine
Septembre 2022
Oblast de Kharkiv